Гуларте:

 Гуларте Фильо, Карлос Вагнер, более известный как Ферран (род. 1990) — бразильский игрок в мини-футбол.
 Гуларте, Эмануэль (род. 1997) — уругвайский футболист.

См. также 
 Гуларт